Le tournoi de Dublin est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1963 se dispute du 8 au .

Billie Jean Moffitt remporte le simple dames. En finale, elle bat Carole Caldwell.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Carole Caldwell et Billie Jean Moffitt.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Dublin

dames 1963
Dublin
1963 en Irlande
Tennis en juillet 1963